Muziek
 In the Beginning (Hubert Laws), een muziekalbum van Hubert Laws uit 1974
 In the Beginning (Rick Wakeman), een muziekalbum van Rick Wakeman uit 1990

Film en televisie
 In the Beginning (2000), een televisiefilm
 In the Beginning (2009), een Franse dramafilm
 In the Beginning (televisieserie), een Amerikaanse sitcom uit 1978

Literatuur
 In den beginne (roman)